Mahat bezeichnet:
 Mahatbaum, thailändische Bezeichnung für Artocarpus lacucha, eine Art aus der Gattung der Brotfruchtbäume
 die dritte Stufe der Kosmogenese
 Mahat (Rukum), Gemeinde im nepalesischen Distrikt Rukum
 Mahat-Upanishad, ein Upanishad
 mehrere Personen in der Bibel, siehe Liste biblischer Personen/M
 Grab des Osiris in Umm el-Qaab
 Bikash Mahat (* 1977), nepalesischer Fußballschiedsrichter
 Indra Mahat, nepalesischer Badmintonspieler
 Mohammed Aden Mahat, kenianischer Botschafter